Saint Clair County kan syfta på flera olika countyn i USA

 St. Clair County, Alabama / Saint Clair County, Alabama
 St. Clair County, Illinois / Saint Clair County, Illinois
 St. Clair County, Michigan / Saint Clair County, Michigan
 St. Clair County, Missouri / Saint Clair County, Missouri